Cazalis – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Akwitania, w departamencie Żyronda
 Cazalis – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Akwitania, w departamencie Landy